Фондовая биржа в Хельсинки (Helsinki Stock Exchange, HEX) была основана . В 1980-е годы на ней стала использоваться полностью автоматизированная торговая система, а в 1995 г. биржа стала коммерческой организацией.

Ключевой биржевой индекс — OMX Helsinki 25. В него включаются 25 крупнейших компаний.

Торгуемые акции

См. также 
 Компании, имеющие листинг акций на бирже Хельсинки

Ссылки 
 Сайт биржи

Появились в 1912 году в Финляндии
Хельсинки
Североевропейские фондовые биржи
Члены FESE
Экономика Финляндии
Экономика Хельсинки